Jebel Ali kan verwijzen naar
Palm Jebel Ali, een palmeiland in Dubai
Haven van Jebel Ali, een haven in Dubai
Jebel Ali (wijk), een wijk van Dubai